Meyrin FC is een Zwitserse voetbalclub uit Meyrin, in het Franstalige kanton Genève. De club werd in 1914 opgericht en speelt de thuiswedstrijden in Stade des Arbères. De vereniging speelt in de amateurreeksen. De traditionele kleuren zijn geel en zwart.

Geschiedenis
Het grootste deel van de geschiedenis speelde Meyrin FC in de amateurklassen. In 1996/97 speelde het voor het eerst in de Nationalliga B (huidige Challenge League), het degradeerde al na één seizoen uit het profvoetbal. Een jaar later werd wel weer geschiedenis geschreven door de achtste finales van de Zwitserse voetbalbeker te behalen. Toen verloor het van FC Aarau. 

In 2003 werd opnieuw promotie bereikt naar de Challenge League, nadat de geel-zwarten de finalewedstrijden tegen FC Tuggen wonnen. Het verblijf duurde dit keer drie jaar. Meyrin FC eindigde twee keer onderin de middenmoot, maar in 2005/06 eindigde het als achttiende en laatste waardoor degradatie naar de amateurs een feit was. Sindsdien kon het niet meer terugkeren naar het profvoetbal.

Kampioen werd men weer in 2010/11, maar toen verloor het de finalewedstrijden van SC Brühl, waardoor het in de derde klasse actief bleef. Na de competitiehervorming in 2012 speelt het afwisselend in de vierde en vijfde klasse.

Resultaten

Bekende (ex-)spelers
  David Eto'o
  Patrick Müller
  Johann Vogel

Externe links
 Officiële website

Zwitserse voetbalclub
Sportclub in Genève